Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Ruhpolding w dniach 12–16 stycznia 2022 były szóstymi w sezonie 2021/2022 w tej dyscyplinie sportu. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu pościgowym i sztafetach.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Sztafeta kobiet

Sztafeta mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bibliografia 
 

Puchar Świata w biathlonie 2021/2022
2022 w Niemczech
Biathlon w Niemczech